Le psaume 137 peut désigner :
 le psaume 137 (136) : psaume 137 selon la numérotation hébraïque, psaume 136 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 138 (137) : psaume 138 selon la numérotation hébraïque, psaume 137 selon la numérotation grecque.